Geografia

 Izola — cidade da Eslovênia

Isola (Mississippi)

Isola (Alpes Marítimos)

Monte Isola
Isola d'Asti
Isola Sant'Antonio
Chignolo d'Isola
Isola di Fondra
Terno d'Isola
Monte Isola
Isola Dovarese
Torre d'Isola

Outros
Carlos Isola
Johnny Dell Isola
Isola (álbum) — álbum de 1997 do grupo sueco Kent

Desambiguação
Desambiguações de topônimos